' Qiaodong (桥东, pinyin  Qiáodōng)  betyder "öster om bron" och är en vanlig lägesangivelse på kinesiska. Den förekommer ofta i par med Qiaoxi (桥西, pinyin  Qiáoxī ), "väster om bron".

Qiaodong kan avse:

Kina

Anhui
Qiaodong (köping i Kina)

Hebei
Qiaodong, Shijiazhuang – ett stadsdistrikt in Shijiazhuang;
Qiaodong, Xingtai – ett stadsdistrikt in Xingtai;
Qiaodong, Zhangjiakou – ett stadsdistrikt in Zhangjiakou.

Jiangxi
Qiaodong (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,06, long 115,82)

Se även
 Qiaoxi, förgrening

WP:Projekt Kina
Kinas geografi